Alvarado (Tolima) — cidade no departamento de Tolima, Colômbia
 Alvarado (Veracruz) — cidade e porto no estado de Veracruz, no México
 Salvador Alvarado (Sinaloa) — municipalidade no estado de Sinaloa, México
 Alvarado (Texas) — cidade no estado do Texas, Estados Unidos
 Alvarado (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota, Estados Unidos
 Estação Alvarado — estação do metro de Madrid, Espanha
 General Alvarado (partido) — partido em Buenos Aires (província), Argentina
 Alonso de Alvarado (distrito) — no Peru
 Pedro de Alvarado (1485-1541) — conquistador espanhol participante da tomada de Tenochtitlan e da conquista de Guatemala e de El Salvador

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história